Михаил Иоффе:
 Иоффе, Михаил Соломонович (1917—1996) — советский физик, лауреат Сталинской премии и Государственной премии СССР.
 Иоффе, Михаил Фадеевич (1907—1985) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск (1963), в 1941 г. — руководитель установки электрозаграждений по периметру Москвы.
 Иоффе, Михаил Яковлевич (род. 1937) — советский и российский экономист и общественный деятель.